Wojciech Nowak ist der Name folgender Personen:

* Wojciech Nowak (Mediziner) (* 1949), polnischer Chirurg und Hochschullehrer
 Wojciech Nowak (Regisseur) (* 1957), polnischer Filmregisseur